Pasi (Berampu), een bestuurslaag in Indonesië
 Pasi (Glagah), een bestuurslaag in Indonesië
 Pasi (Lhoong), een bestuurslaag in Indonesië